C6H8O4 – formula molecolare dell'Acido di Meldrum
C6H8O4 – formula molecolare del dimetilfumarato
C6H8O4 – formula molecolare del lattide

Formule molecolari